Rob (Robert Jacob Pieter) Baan (Haarlem, 3 mei 1956) is een Nederlandse ondernemer in de glastuinbouw.

Missie 
Baan staat bekend als koploper in de glastuinbouw vanwege zijn missie "Laten we op een andere manier naar gezondheid en voeding kijken". Hierin benadrukt hij dat de medische wetenschap vooral is gericht op genezing en reparatie van ziektes, terwijl er aan de preventie kant zoveel meer te winnen valt. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor de glastuinbouw in het gezonder maken van mens en natuur door op een duurzame manier hoogwaardige groenten te telen. 

In 2017 ontving Baan de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 2020 werd hij gekozen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar.

Carrière 
Na zijn studie werkte Baan bij de Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel Sluis & Groot in Enkhuizen als productmanager, waardoor hij een groot deel van de wereld heeft afgereisd. Zodoende kwam hij in contact met verschillende culturen en eetgewoonten. In 2002 richtte hij samen met twee compagnons het tuinbouwbedrijf Koppert Cress op wat in 2016 de Koning Willem I prijs won voor Duurzaam Ondernemerschap.

Externe links 
 Eigen website - Rob Baan 
 Website Koppert Cress